Амукта — топоним на Аляске:
 Амукта (вулкан)
 Амукта (остров)
 Амукта (пролив)